Osoby o nazwisku Bojar:

 Bożenna Bojar – polska polonistka, językoznawczyni
 Ryszard Bojar – polski artysta plastyk.
 Iwona Bojar – polska lekarka.
 Ewa Bojar – polska ekonomistka.
 Gracjan Bojar-Fijałkowski – polski pisarz, historyk.

Zobacz też 
 Bojarzy
 Bojary (ujednoznacznienie)